Чжан Жун:
 Чжан Жун — тяжелоатлетка из КНР.
 Чжан Жун, Франциск — мученик, святой Католической церкви.
 Чжан Жун (Юн Чжан) — британская писательница.